Il singolare del torneo di tennis Merano Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Hicham Arazi 6-2, 3-6, 7-6 (7-1).

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (semifinali)
  Younes El Aynaoui (primo turno)
  Hicham Arazi (finale)
  Mariano Puerta (primo turno)

 Karim Alami (primo turno)
 Christian Ruud (secondo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Merano Open 1999
ATP Tour 1999